Notts County FC (celým názvem: Notts County Football Club) je anglický profesionální fotbalový klub, který sídlí ve městě Nottingham v nemetropolitním hrabství Nottinghamshire. Založen byl v roce 1862. V sezoně 2009/10 se stali mistry anglické League Two, odkud postoupili do League One. Domácí dresy jsou černo bíle proužkované. Tato kombinace dresů byla později inspirací pro italský nejúspěšnější klub Juventus FC, který jej nosí dodnes. První zápas na novém Juventus Stadium v roce 2011 byl odehrán symbolicky právě mezi oběma spřátelenými kluby.

Mezi bývalé manažery klubu patří Jimmy Sirrel, Neil Warnock, Howard Kendall a Sam Allardyce.
V roce 1888 se Notts County stali jedním z 11 týmů, které zakládaly anglickou ligu.
25. 3. 1891 se probojovali do finále FA Cupu, ale podlehli hráčům Blackburnu Rovers 1:3. 31. 3. 1894 dosáhli vítězství v této soutěži, když ve finále porazili Bolton Wanderers 4:1.

Během 70. let 20. století byl klub na pokraji krachu. Tato nepříznivá situace trvala až do konce tisíciletí. Nicméně značné úsilí skupiny místních podnikatelů pomohlo zachránit klub před zánikem. Rivaly klubu jsou městský soused Nottingham Forest, Mansfield Town, Derby County, Leicester City, Burton Albion, Lincoln City nebo Chesterfield.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Meadow Lane s kapacitou 20 229 diváků.

Získané trofeje 
 FA Cup ( 1× )
 1893/94
 Anglo-Italian Cup ( 1× )
 1994/95

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 Vítěz: 1893/94
 EFL Cup
 Čtvrtfinále: 1963/64, 1972/73, 1975/76
 EFL Trophy
 Finále (Jih): 1989/90

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1888–1892: Football League
 1892–1893: Football League First Division
 1893–1897: Football League Second Division
 1897–1913: Football League First Division
 1913–1914: Football League Second Division
 1915–1920: Football League First Division
 1920–1923: Football League Second Division
 1923–1926: Football League First Division
 1926–1930: Football League Second Division
 1930–1931: Football League Third Division South
 1931–1935: Football League Second Division
 1935–1950: Football League Third Division South
 1950–1958: Football League Second Division
 1958–1959: Football League Third Division
 1959–1960: Football League Fourth Division
 1960–1964: Football League Third Division
 1964–1971: Football League Fourth Division
 1971–1972: Football League Third Division
 1973–1981: Football League Second Division
 1981–1984: Football League First Division
 1984–1985: Football League Second Division
 1985–1990: Football League Third Division
 1990–1991: Football League Second Division
 1991–1995: Football League First Division
 1995–1997: Football League Second Division
 1997–1998: Football League Third Division
 1998–2004: Football League Second Division
 2004–2010: Football League Two
 2010–2015: Football League One
 2015–2016: Football League Two
 2016– : English Football League Two

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1862
Sport v Nottinghamu